Храм Воскресения Христова — название христианских храмов, освящённых в честь праздника Воскресения Иисуса Христа.

Каноническое название в православии: Во имя Господа нашего Иисуса Христа, в память Славного Его Воскресения

Обиходные названия: Воскресенская церковь, Воскресенский собор'.

Престольный праздник — Пасха (Воскресение Христово), отмечаемый в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Самым известным храмом Воскресения Христова является храм Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова).

Россия

Архангельская область 
 Храм Воскресения Христова — в Северодвинске.
 Храм Воскресения Христова — в селе Матигоры Холмогорского района

Брянская область 
 Храм Воскресения Христова — Брянске.
 Воскресенский собор — в Почепе.

Владимирская область 
 Храм Воскресения Христова — в деревне Тихоново Гусь-Хрустального района.
 Воскресенская церковь — в Суздале.

Вологодская область 
 Воскресенский собор — в Вологде.
 Воскресенский собор — в Вытегре.
 Храм Воскресения Христова — в Устюжне.

Екатеринбург и область 
 Храм Воскресения Христова — в Верх-Нейвинском.
 Церковь Воскресения Христова — в Верхотурье.
 Храм Воскресения Христова — в Екатеринбурге.
 Храм Воскресения Христова — в Качканаре.
 Храм Воскресения Христова — в Нижнем Тагиле.
 Церковь Воскресения Христова — в Новой Ляле.

Ивановская область 
 Воскресенский собор — в Шуе.
 Храм Воскресения Христова — в Вичуге.
 Церковь Воскресения Христова — в посёлке Лух.
 Церковь Воскресения — в Плёсе.
 Воскресенская церковь — в Плёсе.

Кировская область 
 Воскресенский собор — в Вятке (утрачен).
 Церковь Воскресения Христова — в Белой Холунице (утрачена).

Костромская область 
 Церковь Воскресения Христова на Дебре — в Костроме.
 Церковь Воскресения Христова — в посёлке Сусанино.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Парфеньево.

Липецкая область 
 Воскресенский собор — в Ельце (утрачен).
 Церковь Воскресения Христова — в Ельце (утрачена).

Москва 
 Церковь Святого Воскресения — в Пресненском районе (Армянская апостольская церковь).
 Храм Воскресения Христова в Кадашах — в районе Якиманка.
 Храм Воскресения Христова на бывшем Семёновском кладбище — в районе Соколиная Гора.
 Храм Воскресения Христова в Сокольниках — в районе Сокольники.
 Церковь Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке — в Басманном районе.

Московская область 
 Патриарший собор Воскресения Христова — в Одинцовском округе.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Ашитково Воскресенского района.
 Храм Воскресения Христова — в деревне Ботово Волоколамского района.
 Воскресенский собор — в Волоколамске.
 Воскресенская церковь — в Воскресенске.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Городня Ступинского района.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Дуброво Шатурского района (утрачена).
 Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря — в Истре.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Ловцы Луховицкого района.
 Собор Воскресения Христова — в Рузе.
 Храм Воскресения Христова — в Серпухове.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Старая Хотча Талдомского городского округа.

Нижегородская область 
 Воскресенская церковь — в Нижнем Новгороде.
 Воскресенская соборная церковь — в Нижнем Новгороде (утрачена).
 Воскресенский собор — в Арзамасе.
 Воскресенский собор — в Дзержинске.

Новгородская область 
 Воскресенский собор Деревяницкого монастыря — в Великом Новгороде.
 Воскресенский собор — в Старой Руссе.

Пермский край 
 Воскресенская церковь — в Перми (утрачена).

Псковская область 
 Воскресенская церковь — в селе Клин Куньинского района.

Рязанская область 
 Церковь Воскресения Христова — в селе Зорино Ухоловского района.

Санкт-Петербург и область 
 Воскресенский всех учебных заведений Смольный собор
 Воскресенский собор Новодевичьего монастыря
 Храм Воскресения Христова на Крови
 Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала
 Воскресенская церковь на Васильевском острове
 Церковь Воскресения Христова — на площади Кулибина (утрачена).
 Воскресенская церковь на Смоленском кладбище
 Воскресенская церковь на Волковском кладбище.
 Воскресенская церковь (Санкт-Петербург, больница Святого Пантелеймона) на Фермском шоссе (утрачена).
 Церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела в Малой Коломне — в Коломне (утрачена).
 Церковь Воскресения Христова — в городе Пушкине (лютеранская).
 Церковь Воскресения Христова — в посёлке Важины Подпорожского района.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Воскресенском Гатчинского района.
 Собор Воскресения Христова — в Луге.

Саратовская область 
 Храм Воскресения Христова — в селе Иваново-Языковка Аткарского района.

Тамбовская область 
 Храм Воскресения Христова — в селе Гагарино Пичаевского района.

Тверская область 
 Воскресенский собор — в Твери.
 Храм Воскресения Христова — в Андреапольском районе (утрачен).
 Воскресенская церковь — в Осташкове.
 Воскресенский храм — на погосте Лучане (утрачен).
 Церковь Воскресения Христова — Селижарово.
 Воскресенский храм — в Старице.
 Храм Воскресения Христова — в Бежецком районе.
 Воскресенский храм — в Торопецком районе.
 Воскресенский храм — в Торопце (утрачен).

Тульская область 
 Воскресенский храм — в Туле (утрачена).
 Соборная церковь Воскресения Христова — в Одоеве (утрачена).
 Воскресенский собор — в Венёве.
 Церковь Воскресения Христова — в селе Воскресенское Дубенского района.

Ульяновская область 
 Храм Воскресения Христова — в Ульяновске.

Ярославская область 
 Церковь Воскресения Христова — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Воскресения Христова в Спасо-Преображенском монастыре — в Ярославле.
 Церковь Воскресения Христова в Железном Борке — в Ярославле.
 Воскресенский собор — в Тутаеве (Романов-Борисоглебске).
 Воскресенский собор Воскресенского монастыря — в Угличе.

Другие 
 Храм Воскресения Христова — в селе Большие Яльчики Яльчикского района.
 Воскресенский собор — в селе Верхоленск Иркутской области.
 Воскресенская церковь — в Воронеже.
 Храм Воскресения Христова — в Комсомольске-на-Амуре.
 Собор Воскресения Христова — в Краснослободске.
 Воскресенский собор — в Красноярске (утрачен).
 Воскресенский собор — в Кызыле.
 Храм Воскресения Христова — в Курске.
 Храм Воскресения Христова — в Нижнекамске.
 Воскресенская церковь — в Сарапуле.
 Воскресенский войсковой собор — в станице Старочеркасской Ростовской области.
 Воскресенская церковь — в Томске.
 Воскресенский собор — в Уфе.
 Воскресенская церковь — в Форосе.
 Собор Воскресения Христова — в Ханты-Мансийске.
 Церковь Воскресения Христова — в Чебоксарах.
 Воскресенский собор — в Южно-Сахалинске.

Австрия 
 Церковь Воскресения Христова — в Инсбруке (протестантская).

Белоруссия 
 Храм Воскресения Христова — в Минске.
 Воскресенский собор — в Борисове.
 Свято-Воскресенский собор — в Бресте.
 Воскресенская церковь — в Витебске.
 Воскресенская церковь — в Кричеве.

Казахстан 
 Храм Воскресения Христова — в городе Кокшетау.
 Воскресенский собор — в городе Семей (Семипалатинск).
 Воскресенский собор — в городе Аксу.

Киргизия 
 Воскресенский собор — Бишкеке.

Латвия 
 Храм Воскресения Христова — в селе Вецслобода.

Литва 
 Воскресенская церковь — в городе Укмерге.

Марокко 
 Церковь Воскресения Христова — в Рабате.

Свазиленд 
 Церковь Святого Воскресения — в городе Мбабане (армянская апостольская церковь).

Тунис 
 Храм Воскресения Христова — в городе Тунисе.

Украина 
 Воскресенская церковь — в Виннице.
 Воскресенская церковь — в Сумах.
 Церковь Святого Воскресения — в Харькове (армянская апостольская церковь).
 Воскресенская церковь — в Седневе.
 Воскресенская церковь — в Чернигове.

Франция 
 Женская обитель Воскресения Христова в Розуа-ан-Бри — в окрестностях Парижа.
 Храм-памятник Воскресения Христова — в Сент-Илер-ле-Гран.
 Собор Воскресения Христова — в Эври (католический).

Черногория 
 Собор Воскресения Христова — в Подгорицае.

Эстония 
 Воскресенский собор — в Нарве.

Япония 
 Воскресенский собор — в Токио.

См. также 
 Воскресенский монастырь
 Храм Воскресения Словущего

Примечания

Ссылки 
 Список храмов России с посвящением Воскресению Христову